Зверинка:
 Зверинка — деревня в Шумячском районе Смоленской области России.
 Зверинка — река в России, протекает в Лужском районе Ленинградской области.